Piano Insediamenti Produttivi ima više značenja:
 Piano Insediamenti Produttivi, Bergamo
 Piano Insediamenti Produttivi, Vibo Valentia